Felipa de Inglaterra (en inglés, Philippa of England; Peterborough, 4 de julio de 1394-Vadstena, 5 de enero de 1430) fue reina de Dinamarca, Noruega, y Suecia por su matrimonio con Erico de Pomerania, rey de la Unión de Kalmar. Era la séptima y última hija del rey Enrique IV de Inglaterra y de su primera esposa, María de Bohun.

Biografía 
Se casó el 26 de octubre de 1406 en la ciudad de Lund con el joven rey Erico de Pomerania, cuando el gobierno estaba aún en manos de la tía de este, la reina Margarita I. El 1 de noviembre del mismo año, fue coronada reina de Dinamarca, Noruega y Suecia, los tres reinos que conformaban la Unión de Kalmar. El matrimonio no tuvo hijos.

Se dice que era buena esposa y que su marido depositaba gran confianza en ella. Cuando el rey Erico partió en peregrinación hacia Jerusalén en agosto de 1423, Felipa se encargó del gobierno hasta el regreso de su marido en mayo de 1425. Se ha comentado que Felipa era más enérgica en el gobierno que el débil Erico y que incluso después del regreso del rey, ella continuó involucrada en algunos asuntos, como fue la instalación de la defensa de Copenhague cuando la Liga Hanseática amenazó con sitiar esa ciudad.

Felipa falleció en una visita a la ciudad de Vadstena a principios de enero de 1430. Fue sepultada en el convento de esa ciudad.

Ascendencia

Enlaces externos 

Reinas consortes de Dinamarca del siglo XV
Reinas consortes de Noruega
Reinas consortes de Suecia del siglo XV
Nacidos en Peterborough
Casa de Lancaster
Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Noruegas del siglo XV
Miembros de la Orden de la Jarretera
Regentes de Suecia
Mujeres de la Edad Media en Inglaterra
Inglesas del siglo XV
Danesas del siglo XV
Enrique IV de Inglaterra